Зверьков — русская фамилия.

Известные носители 
 Зверьков, Гарик Егорович (1939—2011) — лауреат Государственной премии СССР.
 Зверьков, Дмитрий Эдуардович (род. 1966) — российский киносценарист.
 Зверьков, Ефрем Иванович (1921—2012) — советский и российский живописец.
 Зверьков, Вадим Павлович — посол Казахстана в Израиле (2006-08)
 Зверьков, Пётр Павлович (1914—1951) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1946).